Нуклеус (археология) — кусок камня (чаще всего кремня), от которого откалывались отщепы или пластины для изготовления каменных орудий.
 Нуклеус (нуклеусный улей) — это небольшой улей, используемый для содержания неплодной матки до спаривания с трутнями и для временного хранения запасной плодной матки.
Нуклеус - это маленькая семья пчёл, часто используемая для воспитания матки. Размер её 3-5 рамок в улье.